PPD pode se referir a:

  PPD - antiga sigla do Partido Popular Democrático, actual Partido Social Democrata (Portugal).
  PPD - sigla do Partido Popular Democrático (Porto Rico).
 PPD-40 - Submetralhadora russa da Segunda Guerra Mundial.
 PPD - método de testar infecção pela tuberculose. Teste de reação de tuberculina PPD (derivado proteico purificado)
 PPD - Pessoa Portadora de Deficiência (Brasil).
 PPD - Plano Pedagógico da Disciplina 
 PPD - Persistent pigment darkening.
 
PPD - Permissão Para Dirigir.
 PPD - PostScript Printer Description

 PPD - parafenileno diamina